La Bellière kan syfta på:
 La Bellière, Orne
 La Bellière, Seine-Maritime